Az Egyesült Államok külügyminisztere az Egyesült Államok Külügyminisztériumának a vezetője. A pozíció 1789 óta létezik.

A külügyminisztert az elnök jelöli, amelyet követően a Szenátus hagyja jóvá szavazás útján. Egyik legfontosabb tagja az elnök kabinetjének. A miniszter jelenleg  keres évente.

A jelenlegi külügyminiszter Antony Blinken, akinek jelölését 2021. január 26-án hagyta jóvá a Szenátus 77:22 arányban.

Külföldi ügyek minisztériuma (1781-1789) 
1780. január 10-én a konföderációs kongresszus létrehozta a Külföldi ügyek Minisztériumát. Augusztus 10-én Robert R. Livingston-t választották meg az első miniszternek.

Külügyminiszterek 
1789. szeptember 15-én, mielőtt Thomas Jefferson visszatért volna Franciaországból. hogy betöltse a külföldi ügyek miniszterének pozícióját, Washington megváltoztatta a pozíció nevét, és kiterjesztette, mind a miniszter, mind a minisztérium jogkörét. Jefferson 1790. március 22-én lépett hivatalba, mint az első külügyminiszter.

Hivatkozások

Források 

 A Külügyminisztérium hivatalos weboldala

Amerikai politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban